O Gnuteca é um programa de computador livre, desenvolvido pela Solis - Cooperativa de Soluções Livres, para automação de todos os processos de uma biblioteca, independente do tamanho de seu acervo ou da quantidade de usuários. O sistema foi criado de acordo com critérios definidos a validados por um grupo de bibliotecários e foi desenvolvido tendo como base de testes uma biblioteca real, a do Centro Universitário Univates, onde está em operação desde fevereiro de 2002. Sua licença é a CC-GNU GPL.

O software é aderente a padrões conhecidos e utilizados por muitas bibliotecas, como o ISIS (Unesco) e o MARC21 (Library of Congress - LC). Por ter sido desenvolvido dentro de um ambiente CDS/ISIS, o Gnuteca prevê a fácil migração de acervos deste tipo, além de vários outros. O sistema pode ser utilizado tanto na gestão de pequenos acervos particulares, como para acervos de mais de 100 mil exemplares. Por ser um software livre, e utilizar como base apenas outros softwares livres, não há limite prático no número de estações de atendimento, ilhas para consulta ou acesso através da Internet.

Ligações externas 
 Página oficial do projeto
 Página da cooperativa desenvolvedora do GNUTECA
 Sistema em funcionamento

Software livre
Programas para Linux
Programas de biblioteconomia e ciência da informação